Weesperplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
Weesperplein (metrostation), het metrostation onder dit plein